Шахматные матчи по телеграфу между командами Англии и США проводились ежегодно с 1896 по 1911 г. (за исключением перерыва в 1904—1906 гг.). Средством проведения матчей служил трансатлантический кабель.

Всего было проведено 13 матчей. Каждая команда выиграла по 6 матчей, еще 1 завершился вничью. Счет партий также был равным (39 : 39 при 50 ничьих).

В качестве приза издатель журнала "Strand Magazine" Джордж Ньюнс учредил переходящий кубок. После третьей подряд победы сборной Англии в 1911 г. кубок перешел к англичанам на вечное хранение, а матчи перестали проводиться.

Каждая пара шахматистов играла по 1 партии. Игра продолжалась в течение 2 дней (4 часа каждый день). Контроль времени — 1 час на 20 ходов. Матчи начинались в 15:00 по лондонскому времени (в 10:00 по нью-йоркскому времени). По окончании установленного времени незавершенные партии присуждались.

Таблицы матчей

1896 

Первый матч состоялся 13 и 14 марта 1896 г. Участвовали по 8 шахматистов с каждой стороны. За сборную Англии играл также один из лидеров шотландских шахмат Д. Миллс.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане. Победу в первом матче с минимальным перевесом одержала сборная США.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1897 
Второй матч состоялся 12 и 13 февраля 1897 г. В этом матче, как и в последующих, участвовали по 10 шахматистов с каждой стороны. Американцы почти не сделали изменений в команде. Сборной Англии, сделавшей существенные перестановки в составе, удалось взять реванш за прошлогоднее поражение. Решающую роль в матче сыграли победы англичан на трех последних досках.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1898 

Третий матч состоялся 18 и 19 марта 1898 г. Снова с минимальным счетом победила сборная Англии. Снова исход матча предопределили победы англичан на трех последних досках.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

Британская команда располагалась в Большом зале отеля «Cecil» в Лондоне, американская — в Бруклинской академии музыки. Команду Англии в США представлял И. Райс, команду США в Англии — Л. Хоффер. Судьями матча были чемпион мира Эм. Ласкер и барон А. Ротшильд.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1899 
Четвертый матч состоялся 11 и 12 марта 1899 г. Сборная США победила с перевесом в 2 очка. Примечательно, что на этот раз исход матча решили результаты партий на верхних досках.

На нечетных досках белыми играли англичане, на четных — американцы.

 Партии матча  в базе Chessgames
Партии матча  на сайте 365Chess

1900 
Пятый матч состоялся 23 и 24 марта 1900 г. Американцы снова одержали победу с перевесом в 2 очка.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1901 
Шестой матч состоялся 19 и 20 марта 1901 г. Сборная США могла выиграть переходящий кубок Ньюнса, одержав третью победу подряд, однако англичане не позволили им этого сделать, сведя матч вничью. Это была единственная ничья в данной серии матчей.

На нечетных досках белыми играли англичане, на четных — американцы.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1902 
Седьмой матч состоялся 14 и 15 марта 1902 г. Снова немного сильнее были американцы. Матч имел небольшую особенность: Г. Пильсбери и Ф, Маршалл во время матча были в Европе, поскольку участвовали в международном турнире в Монте-Карло. Они приехали в Лондон и лично сыграли партии против Т. Лоуренса и Г. Аткинса.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1903 
Восьмой матч состоялся 3 и 4 апреля 1903 г. Американцы снова одержали победу. Г. Пильсбери и Ф. Маршалл снова были в Европе и играли в Монте-Карло. Как и за год до этого, они приехали в Лондон и лично сыграли против Т. Лоуренса и Г. Аткинса. Пильсбери и Лоуренс снова сыграли вничью, а Маршаллу удалось взять реванш за прошлогоднее поражение.

На нечетных досках белыми играли англичане, на четных — американцы.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1907 
Девятый матч состоялся только через четыре года после предыдущего. В 1904 г. матч не состоялся ввиду того, что шла Русско-Японская война и телеграфный кабель был перегружен ввиду спроса на военные новости. В 1905 г. матч не состоялся, поскольку в ночь накануне матча оборвались две линии кабеля. В 1906 г. не удалось найти компанию, готовую предоставить свой кабель для связи.

Матч состоялся 22 и 23 февраля 1907 г. На этот раз победила сборная Англии, снова не позволившая американцам завоевать кубок Ньюнса. К. Хауэлл во время матча был в Лондоне и партию против Р. Мичелла играл вживую. За сборную Англии снова играл шотландский шахматист: Дж. Ричмонд.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1908 
Десятый матч состоялся 13 и 14 марта 1908 г. Сборная США одержала самую крупную победу в истории серии. Англичанам не удалось выиграть ни одной партии. Впервые для определения результатов партий понадобилась помощь жюри. В итоге поединки на 1-й и 4-й досках были признаны завершившимися вничью. Победа в этом матче оказалась последней в серии для сборной США.

На нечетных досках белыми играли англичане, на четных — американцы.

 Партии матча  в базе Chessgames

1909 
Одиннадцатый матч состоялся 26 и 27 марта 1909 г. Англичане победили с перевесом в 2 очка. Результат партии на 9-й доске был определен после присуждения.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1910 
Двенадцатый матч состоялся 11 и 12 марта 1910 г. Англичане одержали свою самую крупную победу в серии. Результаты партий на 1-й, 4-й и 9-й досках были определены после присуждения.

На нечетных досках белыми играли американцы, на четных — англичане.

Вскоре после матча умер учредитель переходящего приза Джордж Ньюнс.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

1911 
Тринадцатый матч состоялся 21 и 22 марта 1911 г. Ф. Маршалл во время матча был в Европе, поскольку участвовал в международном турнире в Сан-Себастьяне. Он лично приехал в Лондон и играл против А. Берна.

Сборная Англии одержала третью победу подряд и получила кубок Ньюнса на постоянное хранение. Англичанам удалось сравнять не только счет в серии матчей, но и счет по результатам всех партий.

Специальный приз за победу над Т. Лоуренсом получил участник сборной США А. Фокс.

На нечетных досках белыми играли англичане, на четных — американцы.

 Партии матча  в базе Chessgames
 Партии матча  на сайте 365Chess

Участники матчей 
Всего в 13 матчах участвовали 33 американских и 32 английских шахматиста (за сборную Англии также выступали чемпионы Шотландии Д. Миллс и Дж. Ричмонд). Американец А. Ходжес участвовал во всех матчах, показав при этом блестящий результат.

Сборная Англии

Сборная США

Примечания 

Международные соревнования по шахматам в США
Шахматные турниры в Англии
1890-е годы в США
1900-е годы в США
1890-е годы в Англии
1900-е годы в Англии
1911 год в США
1910-е годы в Англии